Каратомар () — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Шалкарского сельского округа. Код КАТО — 116673200.

География 
Село расположено возле озера Каратомар, на расстоянии примерно 24 километров (по прямой) к югу от административного центра района — села Акмол, в 18 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Шалкар.

Абсолютная высота — 349 метров над уровнем моря. 

Ближайшие населённые пункты: село Шалкар — на западе, село Преображенка — на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 361 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 260 человек (123 мужчины и 137 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 177 человек (82 мужчины и 95 женщин).

Улицы 

 ул. Дины Нурпеисовой

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района